Албешть () — комуна в Румунії, у повіті Ботошані.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Адміністративний центр комуни Албешть.
 Албешть () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Албешть.
 Албешть () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Адміністративний центр комуни Албешть.
 Албешть () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Албешть.
 Албешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Албешть.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Бреєшть.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Делешть.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Смеєнь.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративний центр комуни Албештій-де-Мусчел.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Ведя.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Шимніку-де-Сус.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Побору.
 Албешть () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Ребегань.